Gnaoua ou Gnawa peuvent désigner :
 Les Gnaouas; des descendants de populations esclaves déportées de l'Afrique subsaharienne ;
 , un genre de musique ;
 Gnawa Diffusion est un groupe français de musique gnaoua algérienne.